Audi Cup of China 2016 — международный турнир по фигурному катанию, пятый этап Гран-при сезона 2016/2017. Прошёл с 18 по 20 ноября 2016 года на льду «Столичного дворца спорта» (Пекин). Фигуристы выявили победителей в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 
 Протокол соревнований  на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
 Превью турнира  от Елены Вайцеховской на сайте sport-express.ru

2016 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Пекине
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Ноябрь 2016 года
Спорт в Китае в 2016 году